Black Mamba est le nom anglais du mamba noir.

Ce nom peut aussi désigner :

 l'un des surnoms du joueur américain de basket-ball Kobe Bryant ;
 Beatrix Kiddo, le personnage principal des films Kill Bill ;
 Black Mamba, un parcours de montagnes russes du parc d'attractions Phantasialand ;
 Black Mamba, technique de Monkey D. Luffy contre Katakuri dans le chapitre 895 de One Piece ;
 le surnom d’un champion du monde de Muay Thai, Damien Cazambo ;
 le nom de code d'un personnage des comics Marvel ;
 Black Mamba, revue française ;
 Black Mamba, le titre d'une chanson du célèbre girl groupe sud-coréenne Aespa.

Voir aussi